TLV může být

 Type-length-value – způsob kódování dat pro přenos po počítačové síti
 Ben Gurionovo mezinárodní letiště (kód IATA)
 Threshold limit value – mezní hodnota povolené koncentrace škodlivé látky, např. na pracovišti